Ара́хис () — род цветковых растений семейства .

Название «арахис» происходит, вероятно, от  — паук, по сходству сетчатого рисунка плодов с паутиной.

Из весьма многочисленных видов этого рода, растущих в основном в Бразилии, один только , хорошо известен и вне родины, и культивируется довольно обширно в тропических странах Америки, Азии и Африки, а в Европе — в Италии, Испании, на Украине и на юге Франции. Средняя урожайность арахиса культурного 40 ц/га, максимальная урожайность в Израиле составляет 70 ц/га.

Кроме арахиса культурного, только один вид  разводят за пределами Южной Америки. Несколько видов разводят в небольших масштабах в Южной Америке. Большинство видов — дикорастущие. Все они — травянистые растения с парноперистосложными листьями. Ряд видов обладают закрытоцветущими цветками, после оплодотворения образующиеся из них завязи погружаются в землю.

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 81 вид:

Примечания

Литература 
 
 
 ГОСТ 31784-2012. Арахис. Технические условия

Мотыльковые
Флора Южной Америки